Rast (Roemenië), een gemeente in het Roemeense district Dolj
Rast (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
Rast (theater), Nederlandse theatergroep
Diana Rast (1970), Zwitsers wielrenster 
Grégory Rast, Zwitsers wielrenner